Daucus nitidus är en flockblommig växtart som beskrevs av Guglielmo Gasparrini. Daucus nitidus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
nitidus